Крутое — топоним

Населённые пункты

Белоруссия 
 Крутое — деревня в Чечерском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Крутое — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 1998 году.

Россия 
 Крутое — село в Заринском районе Алтайского края, упразднено в 2000 г.
 Крутое — село в Володарском районе Астраханской области.
 Крутое — село в Старооскольском районе Белгородской области.
 Крутое — посёлок в Карачевском районе Брянской области.
 Крутое — село в Руднянском районе Волгоградской области.
 Крутое — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Крутое — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Крутое — деревня в Санчурском районе Кировской области.
 Крутое — хутор в Мантуровском районе Курской области.
 Крутое — деревня в Щигровском районе Курской области.
 Крутое — село в Добровском районе Липецкой области.
 Крутое — село в Елецком районе Липецкой области.
 Крутое — село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Крутое — деревня в Становлянском районе Липецкой области.
 Крутое — село в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Крутое — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Крутое — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Крутое — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Крутое — село в Ливенском районе Орловской области.
 Крутое — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Крутое — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Крутое — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Крутое — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Крутое — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Крутое — деревня в Сасовском районе Рязанской области.
 Крутое — село в Тавдинском районе Свердловской области.
 Крутое — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Крутое — село в Петровском районе Тамбовской области.
 Крутое — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Крутое — деревня в Богородицком районе Тульской области.
 Крутое — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Крутое — деревня в Куркинском районе Тульской области.
 Крутое — деревня в Пролетарском территориальном округе городского округа город Тула (Бежковский сельский округ Ленинского района, бывшее Шатское сельское поселение).
 Крутое — деревня в Центральном территориальном округе городского округа город Тула (Ильинский сельский округ Ленинского района, бывшее Ильинское сельское поселение).
 Крутое — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Крутое — деревня в Щёкинском районе Тульской области.

Украина 
 Крутое — село в Солонянском районе Днепропетровской области.
 Крутое — село в Лебединском районе Сумской области, ликвидировано в 2007 году.

Другое 
 Крутое — бывшее сельское поселение в Краснодарском крае.
 Крутое — озеро в Мурманской области.
 Крутое — железнодорожная платформа Горьковского направления МЖД в городе Орехово-Зуево Московской области.